Chakushin Ari puede hacer referencia a:

Chakushin Ari, película de 2003 dirigida por Takashi Miike.
Chakushin Ari 2, secuela de 2005 del popular filme de terror.
Chakushin Ari: Final, episodio final de la franquicia estrenado en 2006.